Артемио Франки:

 Артемио Франки — футбольный стадион во Флоренции, Италия.
 Артемио Франки (стадион, Сиена)